{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Royal London Watches Grand Prix 
|-
|align = "center" | Глазго, Шотландия
|-
|align = "center" | 11 — 19 октября 2008
|-
|align = "center" | Scottish Exhibition and Conference Centre
|-
| Призовой фонд — GB£ 523 100
|-
| Победитель — £ 75 000
|-
| Высший брейк — 139 (Марко Фу)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Чемпион 
|-
| Чемпион 2007 — Марко Фу
|-
| Чемпион 2008 — Джон Хиггинс 
|-
| Финалист — Райан Дэй
|-
|}Гран-при 2008 (, также известен как Royal London Watches Grand Prix 2008 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 11 по 19 октября 2008 года в Глазго, Шотландия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Райана Дэя со счётом 9:7.

 Призовой фонд 

Победитель: GB£ 75 000
Финалист: £ 35 000
Полуфиналисты: £ 20 000
Четвертьфиналисты: £ 12 000
1/8 финала: £ 9 500
1/16 финала: £ 7 100
Last 48: £ 4 650
Last 64: £ 2 200

Высший брейк в квалификации: £ 500
Высший брейк в основной стадии турнира: £ 4 000

Максимальный брейк в квалификации: £ 1 000
Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 20 000

Общий призовой фонд: £ 523 100

 Результаты 

 Основной турнир 

На Гран-при 2008 соперники в основной стадии турнира определялись путём жеребьёвки вплоть до полуфинала. Ниже представлены результаты финальной стадии.

 1/16 финала 

 Суббота, 11 октября — 12:00
  Джон Хиггинс MBE (6) 5 : 0  Энтони Хэмилтон
  Джо Перри (13) 5 : 3  Барри Хокинс

 Воскресенье, 12 октября — 13:00
  Стивен Хендри MBE (7) 5 : 4  Дэвид Гилберт
  Нил Робертсон (11) 4 : 5  Стив Дэвис OBE Воскресенье, 12 октября — 15:00
  Марко Фу (1) 5 : 2  Джимми Мики
  Марк Аллен (16) 1 : 5  Майкл Холт

 Воскресенье, 12 октября — 19:00
  Грэм Дотт (14) отказ:П  Джадд Трамп  Райан Дэй (9) 5 : 4  Рики Уолден
 
 Понедельник, 13 октября — 13:30
  Стивен Магуайр (3) 1:5  Джейми Коуп
  Дин Цзюньхуэй (12) 5:0  Джейми Бёрнетт

 Понедельник, 13 октября — 19:00
  Марк Селби (5) 5:0  Эндрю Хиггинсон
  Питер Эбдон (10) 5:1  Саймон Бедфорд

 Вторник, 14 октября — 13:30
  Ронни О'Салливан (2) 5:2  Лян Вэньбо
  Алистер Картер (8) 5:4  Дэйв Харольд

 Вторник, 14 октября — 19:00
  Шон Мёрфи (4) 3:5  Эдриан Ганнэл  Марк Кинг (15) 3:5  Джон Пэррот MBE</div>

 1/8 финала 

 Среда, 15 октября — 14:00  Джон Хиггинс MBE (6) 5:2  Стивен Хендри MBE (7)
  Дин Цзюньхуэй (12) 5:2  Майкл Холт

 Среда, 15 октября — 19:00  Эдриан Ганнэл 4:5  Стив Дэвис OBE
  Джадд Трамп 5:2  Джо Перри (13)

 Четверг, 16 октября — 13:30  Марко Фу (1) 1:5  Ронни О'Салливан (2)
  Джейми Коуп 5:4  Питер Эбдон (10)

 Четверг, 16 октября — 19:00  Марк Селби (5) 4:5  Райан Дэй (9)
  Джон Пэррот MBE 0:5  Алистер Картер (8)
</div>

 Четвертьфиналы 

 Пятница, 17 октября — 13:30  Джадд Трамп 5 : 4  Ронни О'Салливан (2)
  Стив Дэвис OBE 3 : 5  Алистер Картер (8)

 Пятница, 17 октября — 19:00  Дин Цзюньхуэй (12) 3:5  Джон Хиггинс MBE (6)
  Райан Дэй (9) 5:1  Джейми Коуп
</div>

 Полуфиналы 

 Суббота, 18 октября — 13:00  Джон Хиггинс MBE (6) 6:4  Джадд Трамп

 Суббота, 18 октября — 19:30  Райан Дэй (9) 6''':5  Алистер Картер (8)
</div>

Финал

Квалификация 

Квалификация на турнир проходила с 22 по 25 сентября 2008 года в Престатине, Уэльс.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 140 Адитъя Мехта
 135 Питер Лайнс
 128 Дэвид Грэйс
 121 Энтони Хэмилтон
 116 Алан Макманус
 114, 102 Джеймс Макбейн
 114 Цзинь Лун
 114 Дэвид Гилберт
 113, 100 Эдриан Ганнэл
 113 Супож Саенла
 113 Рори Маклауд

 112 Джимми Уайт
 109 Пол Дэвис
 109 Лян Вэньбо
 105, 102 Майкл Холт
 104, 102 Саймон Бедфорд
 104 Эндрю Хиггинсон
 103 Эндрю Паджетт
 102 Скотт Маккензи
 101 Родни Гоггинс
 100 Том Форд

Основной турнир 

 139, 116 Марко Фу
 135, 102, 100 Марк Селби
 134, 127 Джон Хиггинс
 129, 120, 115, 112, 104 Райан Дэй
 129 Дин Цзюньхуэй
 126 Шон Мёрфи
 123 Дэвид Гилберт
 122, 100 Питер Эбдон

 111, 107, 107 Алистер Картер
 105 Майкл Холт
 105 Эдриан Ганнэл
 104 Дэйв Харольд
 104 Стивен Хендри
 104, 103 Ронни О'Салливан
 103 Рики Уолден

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Гран-при (снукер)
2008 год в снукере